Les  championnats d'Europe d'escrime se sont déroulés à Strasbourg  en France du 7 au .

Les épreuves se sont déroulées au Rhénus Sport.

L'organisation des championnats d'Europe d'escrime handisport a lieu en même temps que les épreuves des valides.

Calendrier

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe d'escrime

Liens externes 

2014
Escrime
Escrime 2014
Escrime en 2014
Rhénus
Sport en France en juin 2014